Сезон 2016/17 — 34-й сезон для «Вальядолида» во втором чемпионате Испании, а также 88-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Hummel International. Титульного спонсора, который изображен на передней стороне футболке является «Куатро Райас».

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Трансферы

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Товарищеские матчи

Ла Лига 2

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}
В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 «Реал Вальядолид» в сезоне 2016/17

2016/2017
Реал Вальядолид